BiH:
 Lozna  (Banovići, BiH), naselje u općini Banovići

Crna Gora:
 Lozna (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje